

Берегомет — смт, Чернівецька область, Вижницький район
 Берегомет — село, Чернівецька область, Кіцманський район